Квалификация (отборочный турнир) 20-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 8 июня 1996 по 10 июля 1997 года. Всего в квалификации приняли участие 24 национальные сборные команды. Было разыграно 7 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Нидерланды (страна-организатор), Италия, Югославия, Болгария, Россия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Македония, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

Первый раунд

Группа А 
14.09.1996—31.05.1997

 1996 г.
 14 сентября: Словакия — Польша 3:2 (13:15, 15:7, 10:15, 15:2, 17:15).
 21 сентября: Словакия — Латвия 3:1 (15:13, 15:11, 12:15, 15:9).
 21 декабря: Израиль — Польша 3:1 (15:6, 9:15, 16:14, 15:8).

 1997 г.
 12 апреля: Израиль — Латвия 3:1 (15:9, 5:15, 15:13, 15:4).
 19 апреля: Латвия — Израиль 3:2 (15:4, 15:13, 13:15, 16:17, 15:13).
 23 апреля: Польша — Израиль 3:0 (15:8, 15:8, 15:9).
 26 апреля: Латвия — Словакия 1:3 (15:17, 15:11, 9:15, 14:16).
 3 мая: Польша — Латвия 3:1 (13:15, 15:8, 15:8, 15:8).
 10 мая: Польша — Словакия 2:3 (12:15, 15:5, 16:14, 12:15, 8:15).
 17 мая: Израиль — Словакия 3:1 (12:15, 15:11, 15:11, 15:10).
 24 мая: Словакия — Израиль 3:0 (15:6, 15:10, 15:8).
 31 мая: Латвия — Польша 1:3 (6:15, 15:7, 13:15, 10:15).

Группа В 
7.07.1996—24.05.1997

 1996 г.
 7 июля: Румыния — Греция 0:3 (10:15, 8:15, 10:15).
 26 октября: Македония — Румыния 0:3 (7:15, 12:15, 9:15).
 2 ноября: Румыния — Македония 3:1 (9:15, 15:5, 15:12, 15:13).
 23 ноября: Румыния — Бельгия 3:0 (15:9, 15:7, 15:12).
 15 декабря: Бельгия — Македония 3:0 (15:4, 15:9, 15:4).
 30 декабря: Бельгия — Греция 3:0 (15:6, 15:4, 15:4).

 1997 г.
 30 апреля: Македония — Греция 1:3 (17:15, 4:15, 10:15, 4:15).
 10 мая: Греция — Македония 3:0 (15:6, 15:10, 15:7).
 14 мая: Греция — Бельгия 3:0 (15:12, 15:11, 15:13).
 17 мая: Македония — Бельгия 1:3 (2:15, 17:15, 1:15, 7:15).
 20 мая: Греция — Румыния 3:0 (15:8, 15:3, 15:9).
 24 мая: Бельгия — Румыния 3:0 (15:6, 15:8, 15:10).

Группа С 
8.09.1996—25.05.1997

 1996 г.
 8 сентября: Франция — Белоруссия 3:0 (15:11, 15:9, 15:2).
 15 сентября: Франция — Швеция 3:0 (15:7, 15:13, 15:5).
 22 сентября: Швеция — Белоруссия 3:1 (15:11, 12:15, 15:9, 15:7).
 26 октября: Турция — Франция 3:1 (12:15, 15:10, 15:6, 15:13).
 3 ноября: Белоруссия — Франция 0:3 (6:15, 2:15, 7:15).
 20 ноября: Франция — Турция 3:0 (15:5, 15:3, 15:8).
 14 декабря: Германия — Белоруссия 3:0 (15:3, 15:6, 15:8).
 21 декабря: Белоруссия — Турция 0:3 (10:15, 6:15, 12:15); Германия — Швеция 3:0 (15:6, 15:11, 15:9).

 1997 г.
 4 января: Швеция — Германия 1:3 (15:12, 16:17, 6:15, 13:15).
 19 марта: Турция — Белоруссия 3:0 (15:9, 15:4, 15:4).
 18 апреля: Турция — Германия 3:1 (15:8, 15:6, 10:15, 15:10).
 26 апреля: Белоруссия — Германия 0:3 (10:15, 4:15, 11:15).
 30 апреля: Франция — Германия 3:2 (10:15, 15:12, 15:7, 7:15, 21:19).
 7 мая: Швеция — Турция 3:2 (15:10, 15:6, 13:15, 12:15, 15:12).
 8 мая: Германия — Франция 0:3 (12:15, 13:15, 11:15).
 11 мая: Германия — Турция 3:1 (7:15, 15:4, 15:12, 15:2).
 13 мая: Швеция — Франция 1:3 (14:16, 7:15, 15:7, 11:15).
 18 мая: Турция — Швеция 3:1 (15:11, 6:15, 15:6, 15:8).
 25 мая: Белоруссия — Швеция 3:0 (15:13, 15:13, 15:3).

Группа D 
8.06.1996—31.05.1997

 1996 г.
 8 июня: Хорватия — Венгрия 1:3 (9:15, 17:16, 15:17, 12:15).
 15 июня: Венгрия — Хорватия 3:0 (15:9, 15:8, 15:13).
 18 сентября: Дания — Венгрия 2:3 (15:9, 11:15, 15:17, 15:13, 13:15).
 14 декабря: Венгрия — Дания 3:2 (15:12, 15:5, 12:15, 10:15, 15:11).
 21 декабря: Дания — Португалия 2:3 (13:15, 5:15, 15:11, 15:13, 12:15).

 1997 г.
 14 апреля: Дания — Хорватия 2:3 (5:15, 15:9, 10:15, 15:11, 9:15).
 18 апреля: Хорватия — Дания 3:0 (15:11, 15:8, 15:13).
 19 апреля: Португалия — Венгрия 3:1 (15:3, 13:15, 15:8, 15:1).
 23 апреля: Венгрия — Украина 0:3 (3:15, 13:15, 8:15).
 26 апреля: Венгрия — Португалия 2:3 (15:7, 11:15, 15:13, 13:15, 12:15).
 30 апреля: Украина — Венгрия 3:0 (16:14, 15:10, 15:8).
 3 мая: Португалия — Дания 3:0 (15:11, 15:12, 16:14).
 7 мая: Дания — Украина 1:3 (13:15, 11:15, 15:12, 9:15).
 10 мая: Португалия — Хорватия 3:1 (15:4, 13:15, 15:4, 15:7).
 11 мая: Украина — Дания 3:0 (15:5, 15:12, 15:5).
 15 мая: Португалия — Украина 1:3 (15:8, 7:15, 7:15, 10:15).
 18 мая: Хорватия — Украина 0:3 (11:15, 11:15, 5:15).
 24 мая: Хорватия — Португалия 3:0 (15:7, 15:12, 15:9).
 28 мая: Украина — Португалия 3:0 (15:4, 15:3, 15:8).
 31 мая: Украина — Хорватия 3:0 (15:3, 15:6, 15:1).

Группа Е 
16.11.1996—31.05.1997

 1996 г.
 16 ноября: Испания — Финляндия 3:0 (15:13, 16:14, 15:10).
 20 ноября: Испания — Босния и Герцеговина 3:0 (15:6, 15:6, 15:5).
 23 ноября: Финляндия — Испания 3:1 (11:15, 15:8, 15:9, 17:15).
 28 декабря: Босния и Герцеговина — Чехия 1:3 (7:15, 13:15, 15:7, 5:15).

 1997 г.
 27 апреля: Чехия — Испания 3:0 (15:10, 16:14, 15:12).
 30 апреля: Чехия — Босния и Герцеговина 3:0 (15:6, 16:14, 15:6); Финляндия — Словения 3:0 (15:4, 15:7, 15:10).
 3 мая: Словения — Босния и Герцеговина 3:0 (15:11, 15:8, 15:6).
 4 мая: Финляндия — Чехия 3:1 (15:10, 15:6, 0:15, 15:3).
 8 мая: Босния и Герцеговина — Испания 1:3 (16:14, 6:15, 6:15, 7:15).
 10 мая: Словения — Финляндия 3:2 (12:15, 7:15, 15:9, 16:14, 15:12).
 11 мая: Испания — Чехия 2:3 (15:10, 14:16, 15:11, 12:15, 13:15).
 13 мая: Босния и Герцеговина — Финляндия 0:3 (14:16, 5:15, 7:15).
 14 мая: Словения — Испания 2:3 (12:15, 15:11, 15:13, 7:15, 13:15).
 21 мая: Испания — Словения 3:0 (15:13, 15:10, 15:11).
 24 мая: Финляндия — Босния и Герцеговина 3:0 (15:8, 15:13, 15:9); Словения — Чехия 0:3 (4:15, 11:15, 2:15).
 27 мая: Чехия — Словения 3:0 (15:11, 15:8, 15:7).
 31 мая: Чехия — Финляндия 3:1 (7:15, 15:6, 15:6, 15:10); Босния и Герцеговина — Словения 2:3 (15:7, 15:5, 13:15, 9:15, 14:16).

Итоги 
По итогам первого раунда квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1997 года получили победители групп — Словакия,  Греция, Франция, Украина, Чехия. 

Команды, занявшие в группах вторые места (Польша, Бельгия, Германия, Португалия, Финляндия), продолжили борьбу за две вакантные путёвки во втором раунде квалификации, где к ним присоединилась Австрия (страна-организатор второго раунда).

Второй раунд 
2—10.07.1997. Вена (Австрия).

Групповая стадия 

 2 июля: Бельгия — Германия 3:1 (11:15, 15:4, 15:6, 15:9); Финляндия — Португалия 3:2 (12:15, 15:8, 11:15, 15:9, 15:11); Польша — Австрия 3:1 (7:15, 15:13, 15:8, 15:7).
 3 июля: Финляндия — Бельгия 3:0 (15:11, 15:9, 15:12); Польша — Португалия 3:0 (16:14, 15:8, 15:9); Германия — Австрия 3:0 (15:3, 15:8, 15:3).
 5 июля: Бельгия — Польша 3:1 (15:4, 11:15, 15:1, 15:10); Германия — Финляндия 3:2 (17:15, 8:15, 15:6, 6:15, 15:12); Австрия — Португалия 3:2 (12:15, 12:15, 15:11, 15:7, 15:13).
 6 июля: Германия — Польша 3:2 (11:15, 15:13, 8:15, 15:4, 15:12); Австрия — Финляндия 3:2 (15:10, 10:15, 7:15, 15:13, 15:13); Бельгия — Португалия 3:1 (11:15, 15:5, 15:5, 15:5).
 7 июля: Польша — Финляндия 3:0 (15:11, 15:8, 15:10); Германия — Португалия 3:1 (15:17, 15:10, 15:7, 15:6); Бельгия — Австрия 3:0 (15:2, 15:2, 15:8).

Плей-офф 
 Полуфинал. 9 июля.
 Финляндия — Бельгия 3:2 (7:15, 15:12, 7:15, 15:5, 22:20); Германия — Польша 3:1 (15:7, 15:11, 6:15, 15:13).
 Матч за 3-е место. 10 июля.
 Польша — Бельгия 3:0 (15:9, 15:5, 15:9).
 Финал. 10 июля.
 Финляндия — Германия 3:0 (15:9, 15:13, 15:10).

Итоги 
По итогам второго раунда квалификационного турнира две вакантные путёвки на чемпионат Европы 1997 выиграли две лучшие команды — Финляндия и Германия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1996 год в волейболе
1997 год в волейболе
Волейбол